

Sciences et techniques 
En botanique :
 on appelle coquerets différentes espèces (ou leurs fruits) de plantes dicotylédones de la famille des Solanacées, toutes du genre Physalis. Notamment :
 le Coqueret alkékenge (P. alkekengi),
 le Coqueret du Pérou (P. peruviana),
 le Coqueret hétérophylle (P. heterophylla),
 le Coqueret violet (P. philadelphica) ;
 le Nicandre faux-coqueret (Nicandra physaloides) est une espèces de plantes dicotylédones, de la famille des Solanacées.

Culture et société 
 Le collège de Coqueret est un ancien collège de Paris (), fondé par Nicolas Coqueret.

Patronyme 

 Nicolas Coqueret (v. 1410-1468), un prêtre catholique, fondateur du collège de Coqueret ;
 Pierre-Charles Coqueret (1761-1832), un graveur français.